Osoby o tym nazwisku:
 Charles Sabouret – francuski łyżwiarz figurowy
 Simone Sabouret – francuska łyżwiarka figurowa